Rothenbürg ist der Name folgender Orte:

 Rothenbürg (Selbitz), Ortsteil der Stadt Selbitz im oberfränkischen Landkreis Hof
 Rothenbürg (Tirschenreuth), Ortsteil der oberpfälzischen Kreisstadt Tirschenreuth mit Burgstall Rothenbürg

Siehe auch:
 Rothenburg